HMS Centurion ha sido el nombre utilizado por un total de ocho buques de la Royal Navy británica , que hace referencia a los centurion es de la antigua Roma.

 El primer  fue un navío de 34 cañones botado en 1650 y hundido en 
1689.
 El segundo  fue un navío de 48 cañones en servicio desde 1691 hasta 1728.
 El tercer  fue un navío de 60 cañones botado en 1732 y desguazado en 1769.
 El cuarto  fue un navío de 50 cañones que prestó sus servicios entre 1774 y 1825.
 El quinto  fue un navío de línea de 80 cañones botado en 1844, que fue transformado a navío propulsado por hélice, y que fue vendido en 1870.
 El sexto  fue un acorazado botado en 1892 y vendido en 1910.
 El undécimo  fue un acorazado botado en 1911, convertido en buque objetivo, y hundido poco antes del día D para crear un rompeolas.
 El duodécimo HMS Centurion fue un crucero de 9000 toneladas de desplazamiento, planeado en 1945, pero que fue cancelado en 1946.

 En la actualidad, el nombre HMS Centurion es utilizado por un establecimiento en tierra, compartido con el HMS Sultan en Gosport, donde se realizan las funciones de personal y recursos humanos.

Nombres de buques británicos